Святосла́вська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Святославська вулиця — вулиця в місті Вишгород Київської області.
 Святославська вулиця — вулиця в місті Київ.

 Святославська вулиця — колишня назва вулиці В'ячеслава Липинського в місті Київ.
 Святославська вулиця — колишня назва Митницької вулиці в місті Черкаси.

Вулиці